Beauty and the Beat! – album di Peggy Lee del 1959
 Beauty and the Beat – album delle The Go-Go's del 1981
 Beauty and the Beat – album di Edan del 2005
 Beauty and the Beat – album di Tarja Turunen del 2014